

Toponyme 

 Galatia (Illinois) ;
 Galatia (Kansas) ;

Édifice 
 Galatia Church, église américaine dans le comté de Baxter, en Arkansas, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi 
 Galatie

Homonymie de localités aux États-Unis